Казаль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Казаль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот